Ману́ил, или Мануи́л (Манѹилъ ← ) — мужское имя греческого происхождения, предположительно производное от еврейского имени Иммануил ( — «с нами Бог»). Производные фамилии от имени Мануил — , .

Византийские императоры и государственные деятели
 Мануил I Комнин — византийский император в 1143—1180 гг.
 Мануил Комнин Дука (1187—1241) — правитель Фессалоник с 1230 по 1237 годы, а также Фессалии в 1230—1237 и 1239—1241 годах.
 Мануил I Великий Комнин — трапезундский император в 1238—1263 гг.
 Мануил II Великий Комнин (1323/1324 — 1333) — император Трапезундской империи в 1332 году.
 Мануил III Великий Комнин (1364—1417) — император Трапезунда.
 Мануил Палеолог (1455—1512) — брат номинального византийского императора Андрея Палеолога.
 Мануил II Палеолог — византийский император в 1391—1425 гг.
 Мануил Ангел Филантропен — византийский аристократ и кесарь, правивший Фессалией с 1390 по 1393 годы.
 Мануил Кантакузин — деспот Мореи, правивший с 25 октября 1349 года по 10 апреля 1380 года.

Прочие 
 Мануил — христианский святой.

 Мануил I Харитопул Сарантин — патриарх Константинопольский (Никейский) в 1217—1222 годах.
 Мануил II (патриарх Константинопольский) — патриарх Константинопольский в 1243—1254 годах.

 Мануил Адрианопольский (ранее 787—815) — епископ Адрианополя; священномученик.
 Мануил Грек — первый епископ Смоленской епархии, который упоминается под 1147, 1156 и 1168 годами.
 Мануил Панселин — византийский иконописец.
 Мануил Фил (ок. 1275 — ок. 1345) — византийский поэт.
 Мануил Хрисолор (1355—1415) — учёный византийский грек.

 Мануил (Лемешевский) (1884—1968) — митрополит Куйбышевский и Сызранский; церковный историк.
 Мануил (Павлов) (1950—2015) — епископ Русской православной церкви, митрополит Петрозаводский и Карельский.
 Мануил (Тарнавский) (1904—1943) — епископ Украинской автономной православной церкви.

См. также 
 

Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки